Die Saison 2010/11 war die 15. Saison der 2. Bundesliga im Hallenhockey der Herren.

Abschlusstabelle 
Legende:

Aufstieg 
Aus der Regionalliga stiegen auf: TG Heimfeld (Nord), ATV Leipzig 1845 (Ost), TB Erlangen (Süd), Schwarz-Weiß Köln (West).

Quellen 
 hockey.de → Bundesliga Halle 10/11

2010
Hockey 2010
Hockey 2011